Daniel Staniszewski – ciclista su strada e pistard polacco
 Eleonora Staniszewska – ex pallavolista polacca
 Grażyna Staniszewska – politica polacca
 Jan Staniszewski – mezzofondista polacco
 Michał Staniszewski – ex canoista polacco